Ryöväri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rövaren (ö), Nyland, Helsingfors, 
 Ryöväri (ö i Finland), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar